Михаи́л Ива́нович Тито́в: Титов, Михаил Иванович (1926—2019) — руководитель Ногинска.
 Титов, Михаил Иванович (род. 1922) — депутат Верховного Совета СССР VI созыва.
 Титов, Михаил Иванович (род. 1933) — советский кораблестроитель, Герой Социалистического Труда.
 Титов, Михаил Иванович (1767—1835) — предприниматель, общественный деятель, московский городской голова.